Dolní Předměstí (Untere Vorstadt) bezeichnet in Tschechien:
 Dolní Předměstí (Polička), Ortsteil von Polička, Okres Svitavy
 Dolní Předměstí (Trutnov), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov
 Dolní Předměstí (Boskovice), Vorstadt von Boskovice, Okres Blansko
 Dolní předměstí (Prachatice), Vorstadt von Prachatice, Okres Prachatice
 Dolní Předměstí (Valašské Meziříčí), Vorstadt von Valašské Meziříčí, Okres Vsetín
 Dolní Předměstí (Znojmo), Vorstadt von Znojmo, Okres Znojmo
 Dolní Předměstí bzw. Sušice II, Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy
 Dolní Předměstí bzw. Český Dub III, Ortsteil von Český Dub, Okres Liberec